

Toponyme 
 Hunting, commune française de Moselle en région Lorraine.
 Hunting Ridge, communauté non incorporée au sein de Prattville.
 Hunting Valley, village du comté de Cuyahoga dans l’État de l'Ohio.

Patronyme 
 Tom Hunting, batteur de thrash metal américain

Divers 
 Hunting Act 2004, 
 Hunting High and Low, album du groupe norvégien a-ha
 Hunting Percival Pembroke C-51, bimoteur de transport

Voir aussi 
 Huntington
 Hunter

Homonymie de toponyme